Коциловський — українське та польське  () прізвище.

 Йосафат (Коциловський) — єпископ УГКЦ, василіянин.
 Петро Коциловський — посол до Галицького сейму 3-го скликання,
 Броніслав Коциловський — лікар-ветеринар.
 
Українські прізвища
Польські прізвища